Höffken ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Höffken (* 1949), deutscher Pneumologe und Allergologe 
 Klaus Höffken (* 1946), deutscher Hämatologe und medizinischer Onkologe

Siehe auch:
 Höffgen
 Höfken